Христо Берберов може да се отнася за:
 Христо Берберов (художник) (1875 – 1948), български художник;
 Христо Берберов (архитект) (1902 – 1955), български архитект и обществен деец.